Сертификат:
Сертификация — процедура подтверждения соответствия, посредством которой независимая от изготовителя и потребителя организация удостоверяет в письменной форме, что продукция соответствует установленным требованиям.
Сертификат соответствия — документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.
Цифровой сертификат — в криптографии цифровой или бумажный документ, подтверждающий соответствие между открытым ключом и информацией, идентифицирующей владельца ключа.
Аварийный сертификат (страхование | страховой андеррайтинг) - Документ, подтверждающий характер, размер и причины нанесенного убытка в застрахованном имуществе. Составляется аварийным комиссаром и выдаётся заинтересованному лицу, как правило, после оплаты им счёта расходов и вознаграждения аварийного комиссара. К аварийному сертификату прилагают перечень документов, подтверждающих факт наличия убытка, его причину и размер, а также ответственность за него, о чём делают отметку в соответствующих пунктах аварийного сертификата. Это официальный документ, но он служит только свидетельством убытка и не предрешает его обязательную оплату страховщиком.
Сертификаты оформляются органами по сертификации - независимыми организациями проводящими т.н. оценку "третьей стороны" по результатам оценки объектов сертификации (продукция, услуги, системы) на соответствие установленным критериям (стандарты, нормы, правила  и т.д.), в том случае, если оценка подтвердила соответствие объекта критериям. Наиболее крупными и узнаваемыми органами по сертификации в мире (история каждого из них превышает 100 лет) являются органы т.н. большой семерки, включая: TÜV (Австрия и Германия), BSI (Великобритания), BVC (Франция), DNVGL (Норвегия), SGS (Швейцария), ABS (США), LRQA (Великобритания).